Memoirs of an Imperfect Angel () е дванадесетият студиен албум на американската поп певица Марая Кери. Издаден е на 28 септември 2009 г.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Betcha Gon' Know (The Prologue)“ – 4:00
 „Obsessed“ – 4:01
 „H.A.T.E.U.“ – 4:27
 „Candy Bling“ – 4:02
 „Ribbon“ – 4:20
 „Inseparable“ – 3:33
 „Standing O“ – 3:59
 „It's a Wrap“ – 4:00
 „Up Out My Face“ – 4:00
 „Up Out My Face (The Reprise)“ – 0:51
 „More Than Just Friends“ – 3:37
 „The Impossible“ – 4:00
 „The Impossible (The Reprise)“ – 2:26
 „Angel (The Prelude)“ – 1:04
 „Angels Cry“ – 4:01
 „Languishing (The Interlude)“ – 2:34
 „I Want to Know What Love Is“ – 3:27

Дигитално издание 
 „Obsessed“ (Cahill Radio Mix) – 3:21
 „Obsessed“ (Seamus Haji & Paul Emanuel Radio Edit) – 3:12
 „Obsessed“ (Jump Smokers Radio Edit) – 3:20
 „Obsessed“ (Friscia and Lamboy Radio Mix) – 4:11

Специално издание 
 „Obsessed“ (Cahill Radio Mix) – 3:21
 „Obsessed“ (Seamus Haji & Paul Emanuel Radio Edit) – 3:13
 „Obsessed“ (Jump Smokers Radio Edit) – 3:20
 „Obsessed“ (Friscia and Lamboy Radio Mix) – 4:11
 „Obsessed“ (видеоклип) – 4:04
 „Obsessed“ (Remix) (с Gucci Mane) – 4:25

Регионално издание (Словакия и Чехия) 
 „Betcha Gon' Know (The Prologue)“ – 4:00
 „Obsessed“ – 4:01
 „H.A.T.E.U.“ – 4:27
 „Candy Bling“ – 4:02
 „Ribbon“ – 4:20
 „Inseparable“ – 3:33
 „Standing O“ – 3:59
 „It's a Wrap“ – 4:00
 „Up Out My Face“ – 4:00
 „Up Out My Face (The Reprise)“ – 0:51
 „More Than Just Friends“ – 3:37
 „The Impossible“ – 4:00
 „The Impossible (The Reprise)“ – 2:26
 „Angel (The Prelude)“ – 1:04
 „Angels Cry“ – 4:01
 „Languishing (The Interlude)“ – 2:34
 „I Want to Know What Love Is“ – 3:27
 „Obsessed“ (Cahill Radio Mix) – 3:21
 „Obsessed“ (Seamus Haji & Paul Emanuel Radio Edit) – 3:12
 „Obsessed“ (Jump Smokers Radio Edit) – 3:20
 „Obsessed“ (Friscia and Lamboy Radio Mix) – 4:11

Албуми на Марая Кери
Музикални албуми от 2009 година